Бесчестье:
 Бесчестье — штраф за оскорбление в русском праве.
 Бесчестье — роман Джона Максвелла Кутзее 1994 года
 Бесчестье — экранизация одноимённого романа Джона Максвелла Кутзее снятая австралийским кинорежиссёром Стивом Якобсом в 2008 году.